Hochbuch heißen folgende geographischen Objekte:

 Hochbuch (Lindau), Ortsteil der Gemeinde Lindau (Bodensee), Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Hochbuch (Roggenburg), Ortsteil der Gemeinde Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Hochbuch (Gemeinde Gablitz), Ort bei Gablitz, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hohenbuch